Centerfold (foto), een grote foto op de binnenpagina's van een tijdschrift
Centerfold (groep), een Nederlandse meidengroep (1984-2009)
Centerfold (nummer), een muzieknummer van The J. Geils Band uit 1981